Carde peut faire référence à :
 un instrument pour carder les fibres textiles
 le pétiole particulièrement développé de certaines plantes telles le cardon et la bette
Christian Carde, cavalier français
Jules Carde, administrateur colonial
Établissements Gustave Carde, ancienne marque d'automobiles et de matériel ferroviaire implantée à Bordeaux
, filiale espagnole des Établissements Gustave Carde, un des principaux constructeurs espagnols de trains, tramways et métros